Breckenridge puede referirse a:
 las siguientes poblaciones de Estados Unidos:
 Breckenridge (Colorado);
 Breckenridge (Míchigan); o
 Breckenridge (Texas).
 Sophonisba Preston Breckenridge, activista estadounidense.